Lety kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lety (okres Písek)
 Lety (okres Praha-západ)